Il singolare del torneo di tennis Belgrado Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Jeroen Masson 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Ivo Heuberger (semifinali)
 Alexander Waske (quarti di finale)
 Marco Chiudinelli (secondo turno)
 Alexander Peya (secondo turno)

 Daniele Bracciali (primo turno)
 Francesco Aldi (primo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)
 Dick Norman (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2005